Кубок фінської ліги 2015 — 19-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на чотири групи, по дві кращі команди яких потім проходять у плей-оф. Переможцем вп'яте став ГІК.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 20 січня до 28 лютого 2015 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|6 березня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 березня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|8 березня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 березня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2015
2015 у футболі